Multipolarität steht für:

 Machtverteilung auf mehrere starke Staaten, siehe  Polarität (Internationale Beziehungen)
 Multipolarität der Gammastrahlung